OTAC steht für:
 One-time Authorization Code, Autorisierungskode für eine einzelne ITK-Sitzung

Otac steht für:
 Otac (Moldau), Ort im Rajon Rezina, Republik Moldau
 Otac, serbisches TV-Drama (2001) nach Der Vater von August Strindberg

Otaç steht für:
 Otaç, Ort im Landkreis Hasköy (Muş), Provinz Muş, Türkei

Siehe auch:
 Vater – Otac

Abkürzung